Ozimek (gromada 1954), powiat opolski
 Ozimek (gromada 1961–1972), powiat opolski